Хазанское муниципальное образование — сельское поселение в Зиминском районе Иркутской области Российской Федерации.

Административный центр — посёлок Центральный Хазан.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 102-оз «О статусе и границах муниципальных образований Зиминского района Иркутской области».

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 1674 человека, в том числе 826 мужчин и 848 женщин.

Состав сельского поселения 

 Исчезнувшие населённые пункты
 Красный Бор (в настоящий момент крестьянско-фермерское хозяйство)
 Кузьмичёвский
 Павловский
 Варваринск

Примечания 

Муниципальные образования Зиминского района
Сельские поселения Иркутской области